Kalf kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvön (ö i Finland, Nyland, Raseborg, lat 59,86, long 23,27),

Sydafrika 

 Kalf (kulle i Sydafrika), Limpopoprovinsen, Waterberg District Municipality, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar